El Tros de la Mare de Déu és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Es tracta d'uns camps de conreu situats al sud-est de Casa Jaumillo, al sud-oest de Casa Junquer, al nord-oest de Cal Joquer i al nord-est de la desapareguda Casa Birrillo. És a ponent de la Costa de les Basses i al nord dels Obagots.

Etimologia 
El terme tros significa, en moltes contrades agrícoles catalanes, una terra de conreu situada més o menys lluny del lloc de residència dels seus propietaris o parcers, que té unes característiques que l'individualitzen dels altres camps de conreu propers (per exemple, aquesta mateixa propietat o dependència). La segona part del topònim, Santa Maria, pot indicar una antiga pertinença a l'església de Santa Maria de Mas Palou, que antigament feia de parròquia de tota la vall alta del riu d'Abella. Una altra hipòtesi per a aquesta segona part del topònim és que des d'aquest tros s'albira, dalt la muntanya, el santuari de la Mare de Déu de Carrànima.

Mare de Déu